Sous le nom d'artiste Camilla Mayer on trouve diverses funambules allemandes, ayant le rôle principal dans la troupe de funambules de Camilio Mayer Camilla Mayer Truppe.

Camilla Mayer, de son véritable nom Lotte Witte (*  Stettin, †  Berlin).Camilla Mayer fit partie de la troupe Camilio Mayer à partir de 1934  et fut autorisée à prendre ce nom de scène en tant qu'artiste la plus célèbre. En 1935  à Atlantic City (États-Unis) elle battit le record du monde en étant sur un mat à 53 mètres. En aout 1937 elle échappa de peu à un attentat à Clacton-on-Sea (Angleterre).  Le  elle eut moins de chance, durant le show Menschen - Tiere - Sensationen (des hommes - des bêtes - des sensations) lorsque son mat de 20 mètres se brisa à la Deutschlandhalle de Berlin.

Vinrent ensuite 2 artistes Camilla Mayer 2: Ruth Hempel et Ruth Barwinske

Camilla Mayer 3, de son véritable nom Annemarie Mayer, née Füldner, a connu Camilio Mayer au milieu des années 1940 à Stedten an der Ilm, devint sa femme et fut la remplaçante de Lotte Witte en tant que frontgirl de la troupe de funambules. Elle fit des représentations sur les 4 continents entre 1946 et 1961.

Voir aussi 
 Camilio Mayer
 article (en allemand) Spiegel.de de 1948 

Funambule allemand